Geoff ou Geoffrey Richards peut faire référence à: 

 Geoff Richards (mort 2014), ailier de football anglais
 Geoff Richards (1951), ancien joueur et entraîneur de rugby à XV
 Geoff Richards, directeur de la recherche et du développement chez AO à la fondation AO
Geoffrey Richards au Ski de fond aux Jeux d'hiver du Canada de 2011

Voir aussi